Alapmű
 A sátán kutyája (1901), Arthur Conan Doyle regénye

Filmek
 A sátán kutyája (1914), Rudolf Meinert filmje
 A sátán kutyája (1921), Maurice Elvey filmje
 A sátán kutyája (1929), Richard Oswald filmje
 A sátán kutyája (1932), Gareth Gundrey filmje
 A sátán kutyája (1937), Carl Lamac filmje
 A sátán kutyája (1939), Sidney Lanfield filmje
 A sátán kutyája (1959), Terence Fisher filmje
 A sátán kutyája (1978), Paul Morrissey filmje
 A sátán kutyája (1983), Douglas Hickox tévéfilmje
 A sátán kutyája (1988), Brian Mills tévéfilmje
 A sátán kutyája (2000), Rodney Gibbons filmje
 A sátán kutyája (2002), David Attwood filmje